«Suki to Iwasetai» — () дебютный японский сингл южнокорейско-японской проектной гёрл-группы IZ*ONE. Группа была образованна в 2018 году через реалити-шоу на выживание от 
Mnet Produce 48. Он был выпущен в Японии EMI Records 6 февраля 2019 года.

Промоушен 
IZ*ONE провели своё первое выступление в Tokyo Dome City Hall 20 января 2019 года.

Клип был выпущен 25 января 2019 года и за первые 24 часа его выхода на YouTube набрал более 1,7 миллиона просмотров. 
Он превысил более 5 миллионов просмотров в течение шести дней после своего релиза.

Коммерческий успех 
«Suki to Iwasetai» дебютировал на вершине ежедневного рейтинга одиночного чарта Oricon в первый день с 193,469 проданными физическими копиями. При этом IZ*ONE также установили самые высокие продажи в первый день для женской корейской группы, превзойдя Twice и их сингл «Wake Me Up». На втором недельном графике синглов Oricon с 221,640 проданными единицами, в то время как Billboard Japan записал 303,745 продаж с февраля 4-10, 2019.

Трек-лист 
Физические релизы включают DVD-диски с музыкальными клипами для заглавной песни и один B-сайд трек.

Чарты

Сертификация

Примечания 

Песни IZ*ONE
Песни 2019 года
Песни на японском языке